POWER4 — многоядерный микропроцессор компании IBM, выполняющий команды архитектуры PowerPC и являющийся продолжением серии POWER. Выпущен в 2001 году, содержит два ядра PowerPC.

Оба ядра 64-битные, основываются на архитектуре PowerPC AS и используют общий кэш 2 уровня, который поделён на 3 части. Присутствует также контроллер кэша 3 уровня.

Суперскалярная архитектура позволяет процессору выполнять команды на 8 исполнительных устройствах одновременно.

Микропроцессор примечателен тем, что стал первым устройством, содержавшим два ядра на одной подложке. Более того, впервые были выпущены модули, содержавшие четыре микропроцессора.

См. также 
 PowerPC 970
 POWER5

Примечания

Ссылки 
 IBM POWER4 — процессор из параллельного мира
 IBM100 — Power 4 : The First Multi-Core, 1GHz Processor
 Power4: надежда мира RISC | Открытые системы. СУБД | Издательство «Открытые системы»
 Архитектура на базе POWER4 | Открытые системы. СУБД | Издательство «Открытые системы»
 Микропроцессоры POWER и PowerPC
 Эволюция и применение архитектуры POWER

Микропроцессоры фирмы IBM
POWER